В Соединённых Штатах насчитывается 16 округов с названием Грин (; Green County), каждый из которых назван в честь героя Войны за независимость США Натаниэля Грина:
Примечание: Звёздочкой (*) отмечены округа, оригинальное название которых Green, остальные — Greene.
 Грин — штат Айова
 Грин — штат Алабама
 Грин — штат Арканзас
 Грин — штат Виргиния
 Грин — штат Висконсин*
 Грин — штат Джорджия
 Грин — штат Иллинойс
 Грин — штат Индиана
 Грин — штат Кентукки*
 Грин — штат Миссисипи
 Грин — штат Миссури
 Грин — штат Нью-Йорк
 Грин — штат Огайо
 Грин — штат Пенсильвания
 Грин — штат Северная Каролина
 Грин — штат Теннесси